

Cinema 
 Sono affari di famiglia (Family Business) – film del 1989 diretto da Sidney Lumet

Musica 
 Family Business – traccia dell'album The Score dei Fugees del 1996
 Family Business – album dei 2-4 Family del 1999

Televisione 
 Affari di famiglia (Family Business) – episodio della prima stagione di Burn Notice - Duro a morire
 Affari di famiglia (Family Business) – episodio della seconda stagione di Leone il cane fifone
 Affari di famiglia (Family Business) – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine
 Porno: un affare di famiglia (Family Business) – reality show